Bokod, község Magyarországon, Komárom-Esztergom megyében
 Bokod, település a Fülöp-szigeteken
 Bokod, magyar férfinév